Чимилпа има више значења:

 Чимилпа (Ел Аренал), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Чимилпа, Ел Запоте (Уруапан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику